Miejscowości w USA:
 Lake Village – miasto w stanie Arkansas, w hrabstwie Chicot
 Lake Village – jednostka osadnicza w stanie Indiana, w hrabstwie Newton